Die Open de La Réunion 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 30. Januar 2011 in Saint-Denis stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Turnier musste vorzeitig abgebrochen werden, da durch Unwetter und Überflutungen die Plätze nicht mehr bespielbar waren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 30 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 12 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 170 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 186 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikations auf der ATP Homepage (PDF; 160 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier auf Réunion
Saint-Denis (Réunion)